Fischer János (1672–1720) Piscatoris János, evangélikus lelkész
 Fischer János (1932) alkalmazott matematikus
 Fischer János (1941) kémikus, egyetemi tanár, gyógyszerkutató, vegyész
 Fischer János (1945) biokémikus, orvos, egyetemi docens, anatómus